Nurminen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nurminen (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Nurmisholm, ö, Egentliga Finland, 
Nurminen (sjö i Laukas, Mellersta Finland, Finland),  (2,14 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar